Овидиополски район (; ) се намира в централната част на Одеска област, Украйна. Общата му площ е 815 км2. Съставен е от 4 посьолок и 21 селски местни съвета. Негов административен център е селището от градски тип Овидиопол. Според преброяването през 2001 г. населението му е 60 308 души.

Население

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки 

 

Райони в Одеска област